Cariparma Parma è la denominazione che hanno assunto varie società sportive in seguito all'abbinamento con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.:
 Parma Baseball – società di baseball (1992-1997 e 2007-ad oggi);
 Pallavolo Parma – società di pallavolo maschile (1994-1999);
 Basket Parma – società di pallacanestro femminile (1995-1999);
 Parma Volley Girls – società di pallavolo femminile (2008-2009);
 Rugby Parma F.C. 1931 – società di rugby (2008-2009).